Dothiora är ett släkte av svampar. Dothiora ingår i familjen Dothioraceae, ordningen Dothideales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dothiora